La Lega Nazionale B 1944-1945, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del Locarno.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1945-1946.
      Retrocessa in Prima Lega 1945-1946.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Locarno e Berna promosse in Lega Nazionale A.
 Soletta e Pro Daro retrocesse in Prima Lega.

Tabellone

Calendario

Note

Fonti e bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1944 e 1945.
L'Express, annate 1944 e 1945.
L'Impartial, annate 1944 e 1945.
Le Temps, annate 1944 e 1945.
Tribune de Lausanne, annate 1944 e 1945

Collegamenti esterni 
 
  Classifica e marcatori su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1944
Calcio nel 1945
1945 2